Сульфид кобальта(III) — неорганическое соединение, соль металла кобальта и сероводородной кислоты с формулой CoS,
серые или чёрные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Образуется при нагревании кобальта с серой (одновременно с CoS и CoS):

 Действие сульфида щелочного металла на соль гексаамминкобальта(III):

Физические свойства 
Сульфид кобальта(III) образует серые или чёрные диамагнитные кристаллы.

Не растворяется в воде.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 
 

кобальта
Сульфиды кобальта